Pierwszy gabinet Henry’ego Pelhama – urzędujący w latach 1743–1746
 Drugi gabinet Henry’ego Pelhama – urzędujący w latach 1746–1754